Festetics Andor (1843–1930) politikus, miniszter
Festetics Andor (1857–1929) színész